Das Herreneinzel der Australian Championships 1950 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Sieger des Turniers wurde der australische Titelverteidiger Frank Sedgman, der im Finale seinen ungesetzten Landsmann Ken McGregor in vier Sätzen (6:3, 6:4, 4:6, 6:1) besiegen konnte. Damit stand zum ersten Mal seit Einführung der Setzliste im Jahr 1937 ein ungesetzter Spieler im Finale. Der topgesetzte Ägypter Jaroslav Drobný scheiterte bereits in der 3. Runde an McGregor.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1950